Berkley (Colorado)
Berkley (Iowa)
Berkley (Michigan)

Ver também
Berkey
Berkeley

Desambiguação